Zetaquira kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Zetaquira (kommun), Boyacá, 
 Zetaquira (ort), Boyacá,